Savolainen ist der Familienname folgender Personen:

 Heikki Savolainen (1907–1997), Olympiasieger im Turnen
 Jaana Savolainen (* 1964), finnische Skilangläuferin
 Jarmo Savolainen (1961–2009), finnischer Jazzpianist und -komponist
 Kimmo Savolainen (* 1974), finnischer Skispringer und Trainer
 Peter Savolainen, schwedischer Molekularbiologe
 Ronja Savolainen (* 1997), finnische Eishockeyspielerin